Rácz Ödön (1874–?) orvos
 Rácz Ödön (1896–1960) cimbalomművész
 Rácz Ödön (1981) nagybőgőművész